Puchar Kontynentalny w skokach narciarskich 2007/2008 – rozpoczął się 1 grudnia 2007 roku w Pragelato, a zakończył 12 marca 2008 roku w Vikersund.

Kalendarz i wyniki

Statystyki indywidualne

Klasyfikacja generalna 
Klasyfikacja końcowa (po 33 / 33 konkursach)

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Puchar Kontynentalny w skokach narciarskich
2007 w sportach zimowych
2008 w sportach zimowych